Алька́нтара — транслитерация арабского слова, означающего «мост» (). В русском языке часто произносится с ударением на третий слог. Многозначный термин:

География 
 Алькантара — комарка (район) в Испании.
 Алькантара — муниципалитет в Испании, входит в комарку Алькантара.
 Алькантара-де-Хукар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия.
 Алькантара — река в Италии.
 Сан-Висенте-де-Алькантара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Эррера-де-Алькантара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Другое 
 Алькантара — искусственная замша.
 Орден Алькантара — католический военный орден.

Персоналии 
 Алькантара, Виктор (род. 1993) — доминиканский бейсболист.
 Алькантара, Паулино (1896—1964) — испанский футболист филиппинского происхождения.
 Алкантара, Рафа (род. 1993) — бразильский футболист.
 Алькантара, Рейньер (род. 1982) — кубинский футболист, нападающий.
 Алькантара, Селия (1920—2005) — аргентинский адвокат, писательница и сценаристка.
 Алькантара, Тьяго (род. 1991) — испанский футболист бразильского происхождения.
 Линарес Алькантара, Франсиско (1825—1878) — политический и военный деятель, президент Венесуэлы.

См. также 
 Алкантара — космодром в Бразилии.
 Алкантара — муниципалитет в Бразилии.
 Алкантара — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.